WCT kan syfta på:

WCT - Swedish Trekkers – ett tidigare namn på en Star Trek-fanförening i Sverige
WCT – en tidigare en organisation, se World Championship Tennis
WCT – en surftävling, se World Championship Tour (surfing)
WCT (polyester) –  ett polyestertextilmaterial